Аистёнок — птенец аиста.
 «Аистёнок» — балет для детей Д. Л. Клебанова, либретто М. Я. Пинчевского.
 «Аистёнок» — переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.
 «Аистёнок» — областной театр кукол в Иркутске.
 «Аистёнок» — советский мультфильм 1964 года, режиссёр Ирина Гурвич.
 «Аистёнок» — советский короткометражный детский фильм 1980 года режиссёра Валерия Басова.